

Persone
 Akeem Ayers (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Bill Ayers (1944) – pedagogista e attivista statunitense
 Billy Ayers (...–...) – calciatore britannico, di ruolo attaccante
 Cameron Ayers (1991) – cestista statunitense
 Chris Ayers (1975) – illustratore statunitense
 Dick Ayers, all'anagrafe Richard Bache Ayers (1924-2014) – fumettista statunitense
 Edward L. Ayers (1953) – storico statunitense
 Kevin Ayers (1944-2013) – cantautore, chitarrista e bassista inglese
 Lemuel Ayers – costumista, scenografo, produttore teatrale e regista statunitense
 Nichole Ayers – astronauta statunitense
 Phylicia Ayers-Allen nota con il nome di Phylicia Rashad (1948) – attrice e produttrice cinematografica statunitense
 Randy Ayers (1956) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense 
 Robert Ayers (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Roy Ayers (1940) – cantante, vibrafonista, tastierista e compositore statunitense
 Ryan Ayers (1986) – ex cestista statunitense,  figlio di Randy e fratello di Cameron Ayers
 Sydney Ayers, all'anagrafe Sydney Ayres (1879-1916) – attore, regista e sceneggiatore statunitense del cinema muto

Altro
 25154 Ayers – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1998
 Ayers Rock, in lingua aborigena Uluru – denominazione inglese di un massiccio roccioso dell'outback australiano